

Automobile
 Le Nissan Qashqai est un véhicule tout-terrain

Groupe ethnique
 Les Kachkaïs sont des peuples vivant au Moyen-Orient

Langue
 Le Kachkaï est la langue du peuple du même nom